Motocyklowe Grand Prix Włoch 2014 – szósta eliminacja Motocyklowych Mistrzostw Świata, rozegrana 1 czerwca 2014 na torze Mugello Circuit w Mugello.

Wyniki MotoGP

Wyniki Moto2

Wyniki Moto3

Przypisy 

Motocyklowe Mistrzostwa Świata 2014
2014 we Włoszech